Fiction è la narrazione di eventi immaginari, in netto contrasto con la narrazione di eventi reali.

Può inoltre riferirsi a:

Musica 
Fiction Records – etichetta discografica
Fiction – album di Yuki Kajiura del 2003 
Fiction – album dei Dark Tranquillity del 2007
Fiction – EP dei Coldrain del 2008

Televisione 
Fiction televisiva – genere televisivo
Dopo fiction – programma televisivo italiano del 2017